Флаг Славянска — официально утверждённый символ Славянска.

Описание 
Флаг голубого цвета, в центре размещено изображение белого сокола с распростёртыми крыльями. Соотношение ширины флага к его длине — 1:1. Флаг утвержден 22 июля 1997 года на сессии Славянского городского совета.

Сокол является символом из песни «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю…» (1841), автор которой — Михаил Николаевич Петренко — уроженец этих мест.

См. также 
 Герб Славянска
 Славянск

Примечания

Ссылки 
 Украинское геральдическое общество

Славянск
Флаги городов Донецкой области